Nordgren ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Nordgren (1847–1916), schwedische Malerin
 Axel Nordgren (1828–1888), schwedisch-deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Erik Nordgren (1913–1992), schwedischer Komponist und Orchesterleiter
 Joseph Nordgren (* 1947), schwedischer Physiker
 Leif Nordgren (* 1989), US-amerikanischer Biathlet

 Pehr Henrik Nordgren (1944–2008), finnischer Komponist
 Rolf Nordgren (* 1946), schwedischer Skispringer
 Thomas Nordgren (* 1965), schwedischer Skisportler

Siehe auch:
 Norgren